Linea 11 – linea della metropolitana di Barcellona
Linea 11 – linea della metropolitana di Mosca
Linea 11A – linea della metropolitana di Mosca
Linea 11 – linea della metropolitana di Madrid
Linea 11 – linea della metropolitana di Parigi
Linea 11 – linea della metropolitana di Shanghai
Linea 11 – linea della metropolitana di Napoli